В Соединённых Штатах насчитывается два округа с названием Пендлтон ():

 Пендлтон — округ в штате Западная Виргиния
 Пендлтон — округ в штате Кентукки